Гусарова Светлана Владимировна () — российский искусствовед. Член-корреспондент Российской академии художеств.

Биография 
Родилась 9 ноября 1962 года.

В 1986 году окончила Ленинградский государственный университет (восточный факультет).

Постоянный автор статей и интервью для журналов «Диалог искусств», «Декоративное искусство», «ACADEMIA».

Куратор более 50 выставочных проектов, прошедших в Российской академии художеств, Государственном музее архитектуры им. А.В. Щусева, Московском музее современного искусства, музеях Москвы, Санкт-Петербурга, Вены, Страсбурга, Мадрида, Каира и других городов. Среди них: «Живопись двух столиц» (K-gallery, Санкт-Петербург) (2012); «Радикальная вышивка» (Галерея А3, Москва) (2014).

Живёт и работает в Москве.

Звания 
 Член-корреспондент Российской академии художеств (Отделение искусствознания и художественной критики, с 2012 года)
 Член Международного Союза журналистов

Государственная и общественная деятельность 
 Редакция журналов по искусству – «Диалог искусств», «Декоративное искусство», «ACADEMIA».
 Заведующий отделом редакционного издания Московского музея современного искусства (с 2003 года).

Награды 
 Грант Президента Российской Федерации на выставочный проект (2013)

 Награды Российской академии художеств
 Дипломы и Благодарности РАХ

Примечания

Ссылки 
 Светлана Гусарова

Искусствоведы России
Члены-корреспонденты РАХ
Выпускники восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета